Arons ist der Familienname folgender Personen:

 Barthold Arons (1850–1933) deutsch-jüdischer Bankier, Inhaber des Bankhauses Arons & Walter
 sein Sohn Bruno Ahrends (1878–1948), bekannter Architekt
 seine Tochter Käthe Bruns (1879–1970?), erste deutsche renommierte (Segel)sportjournalistin
 Lazarus Arons (1775–1848), Unternehmer und Bankier
 Leo Arons (1860–1919), deutscher Physiker und sozialdemokratischer Politiker
 Levin Arons (1773–1840), Industrieller und Bankier
 Lukas Arons (* 1968), niederländischer bildender Künstler
 Paul Arons (1861–1932), deutsch-jüdischer Bankier und Kommerzienrat
 Philipp Arons (1821–1902), deutscher Genre- und Porträtmaler

Siehe auch:
 Aarons